Ла Рамона има више значења:

 Ла Рамона (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рамона (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику